En  Pologne, Sławęcin peut faire référence à :

 voïvodie de Basse-Silésie
 Sławęcin, village.

voïvodie des Basses-Carpates
 Sławęcin, village.

 voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sławęcin, village de la gmina de Inowrocław.
 Sławęcin, village de la gmina d'Inowrocław.
 Sławęcin, village de la gmina de Lubień Kujawski.

voïvodie de Łódź
 Sławęcin, village.

voïvodie de Lublin
 Sławęcin, village.

voïvodie de Mazovie
 Sławęcin, village.

voïvodie de Poméranie
 Sławęcin, village.

voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Sławęcin, village du powiat de Choszczno.
 Sławęcin, village du powiat de Szczecinek.